Полтавский сельский совет — административно-территориальная единица:

 Полтавский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная в центральной части Красногвардейского района Крыма.
 Полтавский сельский совет — входит в состав Гуляйпольского района Запорожской области.